Рокко Скьявоне () — итальянский телесериал, выпускаемый с 2016 года и транслируемый Rai 2. В главной роли — Марко Джаллини.

Сюжет 
Рокко Скьявоне — заместитель квестора () государственной полиции (, примерно соответствует майору); в фильме он постоянно поправляет собеседников, обращающихся к нему по более низкому званию инспектора или комиссара. Вдовец, был переведён из Рима в Аосту по дисциплинарным причинам. Изощрённый, но капризный житель столицы не жалует холод, горы и провинцию и не желает одеваться по погоде. Имеет сложные отношения с местными жителями, а также с начальством и подчинёнными. Часто прибегает к методам на грани законности, иногда с одним из новых коллег, или друзьями детства, закоренелыми преступниками; также любит злоупотреблять «травкой». В его жизни постоянно присутствуют воспоминания о жене Марине, которые в форме галлюцинаций наполняет его повседневную жизнь.

См. также 
 Скьявона

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телесериала

Телесериалы Италии
Телесериалы 2016 года
Телесериалы Rai